Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19 van 1964 was de 3e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 12 januari tot en met 2 februari in Colombia werd gespeeld. Uruguay werd voor de derde keer winnaar. Er werd in 4 speelsteden gespeeld, Cali, Barranquilla, Bogotá en Medellín.

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 1964
Voetbal in Colombia
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Colombia